Hlinsko kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hlinsko (ort i Tjeckien, Pardubice), Okres Chrudim, 
 Hlinsko (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar